Выгорки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Выгорки — хутор в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Выгорки — посёлок в Макарьевском районе Костромской области.